Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2014-2015 è il ventiquattresimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2015-2016.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   Viareggio 2014 e  (ripescato) promossi in Serie D.
   (dopo i play-out),  (dopo play-out) e  retrocessi in Promozione.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2015-2016.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   promosso in Serie D.
   Rignanese ammessa (e poi sconfitta) ai play-off nazionali.
   Sangiustinese (dopo i play-out),  (dopo play-out) e  Quarrata Olimpia retrocessi in Promozione.

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati Eccellenza Toscana Girone A tuttocampo.it
 Risultati Eccellenza Toscana Girone B tuttocampo.it

Toscana